Ghannouchi () ist der Familienname folgender Personen:
 Mohamed Ghannouchi (* 1941), tunesischer Premierminister 
 Rached al-Ghannouchi (* 1941), tunesischer Oppositioneller und Führer der verbotenen islamischen Nahda-Bewegung